«Части́ца вселе́нной» — российский драматический телесериал 2017 года режиссёра Алёны Званцовой.

Премьерный показ состоялся с 9 по 12 апреля 2018 года на «Первом канале».

Сюжет 
Сериал рассказывает о влиянии личностной психологической драмы на организацию и непредвиденные последствия международного космического полёта.

2016 год, Россия, Центр подготовки космонавтов. К запуску на МКС готовится очередной международный экипаж (трое российских и двое американских космонавтов) во главе с командиром Геннадием Яшиным (Сергей Пускепалис). Космонавтам предстоит стартовать на модернизированном корабле, в дополнение к научной программе принять пять грузовиков, осуществить более ста семидесяти экспериментов и, главное, стыковку и подключение беспрецедентного по возможностям нового исследовательского модуля.

В ходе подготовки к полёту неожиданно выясняется, что внутри экипажа заложена психологическая «бомба замедленного действия», связанная с серьёзными сложностями в семейных отношениях участников экспедиции и ставящая под угрозу не только выполнение задания государственной важности, но и их жизни. Психолог отряда космонавтов Алексей Шутов (Алексей Агранович) чутьём профессионала высочайшего уровня догадывается о причине душевных переживаний своих подопечных и пытается исправить проблему, но он не знает всех её подробностей.

Роли исполняют 

 Виктория Исакова — Надежда Каманина, жена Андрея
 Алексей Макаров — Андрей Сергеевич Каманин, российский космонавт, бывший бизнесмен в сфере космической оптики
 Сергей Пускепалис — Геннадий Геннадьевич Яшин, российский космонавт, подполковник, командир экипажа МКС
 Алексей Агранович — Алексей Юрьевич Шутов, психолог Центра подготовки космонавтов
 Анна Михалкова — Лариса Яшина, жена Геннадия
 Владимир Яглыч — Тимур Романович Кутовых, потомственный российский космонавт, член экипажа МКС
 Яна Гладких — Ольга Кутовых, жена Тимура
 Александра Бортич — Кристина Яшина, дочь Геннадия и Ларисы
 Сергей Походаев — Даниил (Даня) Каманин, сын Андрея и Надежды
 Елена Смирнова — Анна Павловна, мать Тимура Кутовых
 Яна Сексте — Меганн Райт, американский астронавт, член экипажа МКС
 Казимир Лиске — Нил Спенсер, американский астронавт, член экипажа МКС
 Андрей Смирнов — Алексей Максимович Нестеров
 Микаэль Джанибекян — Шалва Дадиани
 Сергей Шеховцов — Михаил Семёнович Семёнов, отстранённый от полёта лётчик-космонавт
 Глеб Подгородинский — Бутурлин
 Дмитрий Куличков — Евгений Максимович Сезонов, главный карантинный врач
 Евгений Гришковец — отец Иоанн
 Арина Нестерова — мать Ольги Кутовых
 Алёна Лаптева — Таня, инструктор
 Тимур Бадалбейли — Борис, инструктор
 Александр Резалин — председатель комиссии
 Сергей Юшкевич — Глеб
 Мадлен Джабраилова — жена Михаила Семёнова
 Софья Сливина — психолог
 Сергей Австриевских — оператор в ЦУПе

Примечания

Ссылки 
 «Частица вселенной»: кто есть кто в сериале. Премьера сезона // «Первый канал», 4 апреля 2018 г.
Итоги 2018 года: 5 лучших российских сериалов по версии "Кинократии"

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2018 году
Телесериалы России, завершённые в 2018 году
Драматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы на русском языке
Телесериалы студии «Мармот-Фильм»
Фильмы о космонавтах